Cena strachu – francusko-włoski film z 1953 roku
 Cena strachu – amerykański thriller z 1977 roku, remake filmu z 1953 roku